Gueydon est un patronyme français.

Personnages 

 L'amiral comte Louis Henri de Gueydon (1809-1886), gouverneur général de l'Algérie d'avril 1871 à juin 1873.
 Son fils, Paul Albert de Gueydon (1857-1929), lui aussi amiral comte, et commandant de l'Ecole navale en 1909.
 La famille  qui s'est également consacrée à l'outremer au .

Navires 

Son nom fut donné:
 à la classe Gueydon, une classe de croiseur cuirassé.
 au Gueydon, un navire de la classe précédente.
 à un paquebot de la Compagnie générale transatlantique portant le nom de Gouverneur général de Gueydon. Voir la Liste des paquebots de la Compagnie générale transatlantique.

Notes et références